Boztepe (district)
 Boztepe (stad)